Мокрый Дол — название населённых пунктов в России:

 Мокрый Дол — хутор в Гайском районе Оренбургской области.
 Мокрый Дол — село в Камешкирском районе Пензенской области.